Barry Unsworth (1930-2012) – scrittore inglese 
 David Unsworth (1973) – allenatore di calcio ed ex calciatore inglese
 Geoffrey Unsworth (1914-1978) – direttore della fotografia britannico
 Laura Unsworth (1988) – hockeista su prato britannica
 Simon Kurt Unsworth (1972) – scrittore britannico